Pižma,  è un toponimo russo che può riferirsi a:
Pižma: fiume della Russia europea settentrionale, affluente della Pečora;
Pižma: fiume della Russia europea settentrionale, affluente della Vjatka;